JClic — набор бесплатных программных приложений под лицензией GNU General Public License, среда создания приложений для осуществления различных видов учебной деятельности: тесты, задания на ассоциации, упражнения с текстом, кроссворды, пазлы и т. д.

JCLic состоит из трёх основных компонентов: 
 JCLic — основная программа, используемая для выполнения заданий. Она позволяет создавать и организовывать свою собственную библиотеку проектов, и делать выбор между различными вариантами графических сред и операционных функций
 JClic author — инструмент, позволяющий создавать и изменять JClic-проекты при помощи интуитивно понятной визуальной среды. Программа дает возможность создавать Java-апплеты образовательных приложений для их включения в  Веб-страницы. Задания также могут быть интегрированы в библиотеку проектов.
 JClic reports — модуль, позволяющий управлять базой данных отчётов о выполнении учащимися заданий, включенных в различные JClic-проекты. Программа работает в сети и предоставляет возможность получения статистических отчётов о результатах.

Программа JClic написана на языке Java и работает в различных операционных системах: Windows, Linux, Mac OS X и Solaris.

Разработка проекта JClic в настоящее время ведётся на веб-портале Департамента университетских исследований и информационного общества (DURSI) правительства Каталонии.

Примечания

Ссылки 

 Домашняя страница JClic 
 Примеры использования Java-апплетов:
 Задание на заполнение пропусков в тексте об интерференции света
Задание на «сложные ассоциации» по теме «Термодинамические процессы»

Свободные программы для образования
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение тестового контроля знаний